Стилометрия — исследование стилистики, обычно включающее статистический анализ и относящееся к письменному тексту. Иногда этот термин может применяться к аналогичному исследованию живописи. Обычно стилометрия используется для атрибуции или датировки текста и применяется как в филологии, так и в юридической экспертизе.

История 
Основы стилометрии заложил выдающийся итальянский филолог Лоренцо Валла, опубликовав трактат «О подложности Константинова дара», в котором на основе различных, в том числе стилистических критериев доказывалось, что данный текст является подделкой. Также Валле принадлежит честь доказательства факта, что трактат «Риторика к Гереннию» не принадлежит Цицерону, а так называемые «Ареопагитики» — священномученику Дионисию Ареопагиту.
Современная стилометрия обычно построена на применении компьютеров к анализу текста.

Дельта Бёрроуза 
Одной из наиболее проверенных методик в области стилометрии на сегодня считается Delta — метод австралийского специалиста по компьютерной лингвистике Джона Бёрроуза (Университет Ньюкасла) разработанный в 2001 году.

Примечания

Литература 
 
 Can, F., Patton, J. M. Change of writing style with time. // Computers and the Humanities. Vol. 38, No. 1 (2004), pp. 61-82.
 Hope, Jonathan. The Authorship of Shakespeare’s Plays. Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
 Kenny, A. A Stylometric Study of the New Testament, 1986
 Lutosławski, Wilncenty Principes de stylométrie appliqués à la chronologie des œuvres de Platon, „Revue des Études Grecques Année” 1898, tome 11, fascicule 41, pp. 61-81.
 Hoy, Cyrus. The Shares of Fletcher and His Collaborators in the Beaumont and Fletcher Canon. //Studies in Bibliography 7-15, 1956-62.
 Kenny, Anthony. The Computation of Style: An Introduction to Statistics for Students of Literature and Humanities. Oxford, Pergamon Press, 1982.
 Romaine, Suzanne. Socio-Historical Linguistics. Cambridge, Cambridge University Press, 1982.
 Samuels, M. L. Linguistic Evolution: With Special Reference to English. Cambridge, Cambridge University Press, 1972.
 Schoenbaum, Samuel. Internal Evidence and Elizabethan Dramatic Authorship: An Essay in Literary History and Method. Evanston, Il., Northwestern University Press, 1966.
 Michaelson S., Morton, A. Q. Positional stylometry. // A. J. Aitken, R. W. Bailey, N. Hamilton-Smith (ред.): The Computer and Literary Studies. Edinburgh University Press, Edinburgh 1973, S. 69-83. ISBN 0-85224-232-8
 Oakes, Michael P. Statistics for Corpus Linguistics. Edinburgh University Press, Edinburgh 1988 ISBN 0-7486-1032-4
 Zemb J. M. La stylométrie. // Pierre Guiraud & Pierre Kuentz (ред.) La stylistique. Lectures. Klincksieck, Paris 1970, S. 214—222.
 Zenkov A.V. A Method of Text Attribution Based on the Statistics of Numerals // Journal of Quantitative Linguistics, 2018, Vol. 25, No.3, p. 256–270. , http://dx.doi.org/10.1080/09296174.2017.1371915

Стилистика
Проблемы авторства произведений